Broyes, commune française de la Marne
 Broyes, commune française de l'Oise

Voir aussi 
 , page d'homonymie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France